Yèvres est un nom propre qui peut désigner :
 Yèvres, commune française du département d'Eure-et-Loir
 Yèvres-le-Petit, commune française du département de l'Aube

Voir aussi